SAAT steht für:
 South African Airways Technical, Tochtergesellschaft der South African Airways für Luftfahrzeug-Instandhaltung
 Šiaulių apygardos administracinis teismas (Bezirksverwaltungsgericht Šiauliai), litauisches Bezirksverwaltungsgericht

Siehe auch:
 Saat (Begriffsklärung)

SAAT